Болезни растений — процессы, которые протекают в растении под влиянием разных причин: возбудителей болезней, неблагоприятных условий среды и пр. Проявляются в нарушении функций (фотосинтеза, дыхания, синтеза пластических и ростовых веществ, тока воды, питательных веществ) и строения организма, вызывая преждевременную гибель растения или поражения отдельных его органов.

Болезни делятся на:

инфекционные (вирусные, бактериальные, грибковые, паразиты);

проблемы недостатка или излишков питания;

проблемы внешних условий по свету, ветру или влаге.

При этом вирусные заболевания не лечатся и растения необходимо сжечь (ни в коем случае нельзя выбрасывать их в компост или закапывать).

Классификация симптомов 
 Гнили. Наиболее характерный тип проявления болезней. При этом загниванию подвергаются все части растений, но особенно те, которые богаты водой и питательными веществами.
 Некрозы. Проявляются в виде участков отмершей ткани на поражённых органах растения. Причин отмирания ткани может быть две:
 Отмирание ткани, в результате заселения её возбудителем.
 Отмирание клеток растения в результате его защитной реакции на внедрение возбудителя.
 Язвы. Возникают при поражении насыщенных водой органов и тканей растений. Из-за размягчения тканей, образуется углубление, в котором можно наблюдать спороношение возбудителя.
 Мозаики. Приводят к нарушению пигментации листьев. При мозаике пожелтение затрагивает отдельные участки листьев. Причиной обычно является поражение вирусами.
 Увядание.
 Опухоли и наросты.
 Деформация.
 Головня.
 Мумификация.
 Парша.

См. также 
 Вредный организм
 Фитопатология
 Пороки древесины
 Грибные поражения древесины
 Вредители и болезни орхидных закрытого грунта

Литература

Ссылки 

 Болезни растений на сайте Мир цветов
 Болезни растений
 Болезни комнатных растений